Leszek Biały (1184/1185–1227), książę z dynastii Piastów
 Leszek Biały (1940–2022), nauczyciel, polityk
 Leszek Biały (1954–), tłumacz, pisarz, dyplomata
 Leszek Biały (1919–1945), oficer